Personnages de l'univers de fiction du manga et anime Full Metal Panic!.

A

Andrei Karirin 
 Seiyū: Akio Ōtsuka

Supérieur de Sagara Sousuke, il le connaît depuis l'Helmajistan. C'est un officier à la mine sévère mais, sous ses airs stricts et rudes, c'est un grand homme que Sousuke respecte et admire. C'est une vieille connaissance de Gaul et une haine réciproque attise les deux hommes.

Andy 

Pilote du groupe d'AS mené par Bill, chargé d'éliminer Gaul. Il survit aux deux premiers combats dans les montagnes Helmaj, mais se fait exploser par une décharge de Force Lambda tirée par Gaul.

Arbalest (ou ARX-7) 

Ce n'est pas un personnage à part entière, mais le mecha utilisé par Sagara Sousuke lors de ses missions. Il possède une I.A. très développée appelée Aru. Il est muni du système Lambda Drive, qui lui permet de développer un champ de force qui protège la structure et le pilote. Il peut détruire facilement n'importe quel AS, y compris les modèles Venom. Cependant, une concentration maximum de la part du pilote est requise pour pouvoir l'utiliser à ses pleines capacités.

Al (ou Aru) 

Système de contrôle de l'Arbalest. Il possède une conscience propre qui le rend presque humain; quand Sousuke déprime ou est en colère, il ressent de l'inquiétude, et tente de lui remonter le moral.
Il est muni d'un dispositif d'auto-apprentissage qui lui permet de mémoriser tout ce que lui dit son pilote, il est très curieux et demande souvent à Sousuke de lui décrire des concepts propre aux humains comme l'amitié, la colère ou la tristesse.
Il ne peut être activé que par Sagara Sousuke.
Il est capable de conseiller son pilote en fonction de l'évolution d'un combat, et même de faire des blagues.

Atsunobu Hayashimizu 

Président du conseil des élèves du lycée Jindai.
Il apparaît dans la saison 2 (fumoffu). C'est un jeune homme élégant et stoïque qui relativise tous les ennuis. Il confie régulièrement des tâches à Sousuke, ainsi qu'à Kaname qui est sa vice-présidente. Il se balade toujours avec un éventail et un livre en poche. Il fait l'admiration de pas mal de filles, dont Ren, son assistante.

B

Baptiste 

Pilote d'armure, il fait partie du groupe que Sousuke rejoint afin d'éliminer Gaul et le Venom.
Blessé lors d'une première embuscade, il sera tué impitoyablement par un tir Lambda de Gaul.

Belfangan Grouseaux 

Lieutenant arrivé à la base du Pacifique des Forces spéciales, il commande l'unité d'AS de l'organisation Mythrill.
Il remplace le lieutenant Mc Callen, tué par Gaul lors de la prise d'otage du De Dannan.
Son nom de code est WURZ 1 (ou URUZ 1).
C'est l'un des plus habiles pilotes de la base et même Sousuke l'apprend à ses dépens.
C'est également un vieil ami de Mc Callen et de Melissa Mao.
Sous ses airs de mâton, c'est un homme au grand cœur qui sait reconnaître la valeur des gens.

Bill 

Chef de l'escouade envoyée en Helmajistan pour assassiner Gaul.
C'est un leader qui garde son sang froid en toute circonstance.
Il sera tué par le Lambda Drive de Gaul lors d'une embuscade qui s'est mal déroulée.

C

Chidori Kaname 
 (千鳥かなめ Chidori Kaname)
 Seiyu: Satsuki Yukino 

C'est le personnage féminin principal : elle se trouve parfois dans des situations qui requièrent l'aide de Sagara pour s'en tirer.
Cependant, le reste du temps, pendant les cours au lycée Jindai, elle trouve souvent le comportement de Sagara agaçant; celui-ci souhaitant en effet la protéger a tout moment : des situations comiques en découlent souvent, par exemple quand il se retrouve dans les vestiaires des filles ou lorsqu'il prend les statues pour des ennemis...
On apprend par la suite qu'elle est, comme Tessa, une "Whispered" né le , c'est pourquoi elle attire les convoitises d'organisations terroristes.
Malgré son caractère chaud et explosif, elle nourrit pour Sôsuke un amour sincère, qu'elle tend souvent à dissimuler à elle-même.

D

E

F

Fallen Reiter 

Après Gaul, c'est le plus grand ennemi de Mythrill. Membre de l'Amalgame, il dirige le groupe des exécuteurs.
Il pilote le Venom rouge de Gaul et sait utiliser le Lambda Driver de façon prolongée.
Complètement fou, il tue pour le plaisir et n'hésite pas à brutaliser et même assassiner ses propres subordonnés si ceux-ci le dérangent.
Ce sera d'ailleurs le cas pour Yuifan, qu'il embrochera à l'intérieur même de son AS Venom gris avant de la faire exploser.

G

Gaul 
 Seiyū: Masahiko Tanaka

Gaul est un homme sombre et quelque peu fou... Il est en quête de la "Black Technology" détenue par les "Whispered" et est prêt à tout! C'est un ancien ennemi de Sousuke et désire profondément le tuer. Il fait partie de l'organisation terroriste "Amalgame" dont fait également partie Leonard Testarossa. C'est l'homme contre qui Les héros vont se battre durant toute la série des Full Metal Panic!...
Il pilote le Venom (ou Codarl), un AS rouge (ou gris) équipé du Lambda Driver.
Il sera tué sur son lit de mort par Sousuke, après lui avoir fait croire que Chidori Kaname était morte.

Gray 

Pilote d'AS, seul élément féminin de la team de Bill.
Elle est la seule qui soutienne Sousuke dans ses décisions.
Née en Europe de l'Est, elle connaît également la guerre depuis son enfance.
Son AS sera poignardé à mort par Gaul, alors qu'elle essayait de l'empêcher de mettre la main sur une tête nucléaire.

Gayle Mc Callen 

Lieutenant de Mythrill, il est le chef de l'escouade AS composée des M9 du Thuata de Dannan.C'est un homme au grand cœur qui est respecté par tout l'équipage.
Il sera abattu par l'un des complices de Gaul lorsque ce dernier prendra le contrôle du Dannan.
C'est un ancien grand ami de Melissa Mao et de Belfangan Grouseaux.

H

I

Issei Tsubaki 

Élève au lycée Jindai, il est président du club de Karaté.
Il cherche constamment Sousuke afin de prendre sa revanche, car ce dernier lui a infligé une humiliante défaite, dans son propre dojo (saison Fumoffu).
Il fait néanmoins partie de ses "amis" et Sousuke ne le considère pas comme une menace.

J

Jackson 

Membre de la team engagée pour tuer Gaul en Helmajistan, il méprise Sousuke car il fait partie de l'organisation de mercenaires Mythrill.
Il est d'un naturel rustre et grossier, mais il a le sens de l'honneur et sait reconnaître lorsqu'il a tort.
Il se fera tuer lâchement par Gaul alors qu'il s'enfuyait à bord d'un camion transportant une ogive nucléaire.

K

Kagurazaka 

Professeur principale de la 2nde 4, elle subit quotidiennement les lubies de Sousuke.
Parfois dépressive à cause de cela, elle finit toujours par lui pardonner, voyant sans doute que Chidori Kaname le punit assez...

Kurz Weber 
 Seiyū: Shinichiro Miki
Kurz Weber est un membre de l'organisation Mithril. C'est l'équipier de Sagara, excellent tireur, ils sont tous deux sous le commandement de Melissa Mao. Kurz est un jeune homme très sympathique et a un petit penchant pour tout ce qui a un attrait féminin, et il est souvent remis en place par Melissa qui ne supporte pas ce comportement!
Son nom de code est WURZ 6 (ou URUZ 6)

Kyoko Tokiwa 
 (常盤恭子 Tokiwa Kyoko)
 Seiyu: Ikue Kimura

Fan de photographie, elle est la meilleure amie de Chidori.

L

Léonard Testarossa 

Grand frère de Tessa et inventeur génial c'est un wispered qui fait partie de "Amalgame".
On ne sait pas vraiment quel est son rôle, mais il semble bien connaître Mythrill, ainsi que tout ce qui tourne autour de la conception de l'Arbalest.
Il est protégé par deux A.S de taille humaine et est un peu mystérieux.
L'un de ses AS tuera sans pitié Yuilan, alors qu'elle s'apprêtait à assassiner Chidori.

M

Melissa Mao 
 Seiyu: Michiko Neya
Melissa est un soldat aguerri et commande l'unité où se trouvent Kurz et Sousuke.
Elle possède un grand sens des responsabilités et connaît la vraie valeur de l'amitié.
Elle n'hésite pas à se laisser aller à son naturel plutôt dynamique (elle taquine souvent Tessa, remet en place Kurz ...).
Elle boit souvent de l'alcool, ce qui déplaît beaucoup à Tessa.
Son nom de code est WURZ 2 (ou URUZ 2)

Mizuki Inaba 
 (稲葉瑞樹 Inaba Mizuki)
 Seiyu: Sayuri Yoshida
Personnage secondaire apparaissant régulièrement dans la saison fumoffu. Amoureuse obsessionnelle de Issei durant le dernier épisode de la même saison.

N

O 
Ono D.

Personnage tres secondaire, aux cheveux courts et clairs, camarade de classe de Sagara Sousuke et Chidori Kaname. N'apparait pour ainsi dire que dans la saison Fumoffu, lors de la visite de Tessa Testarossa au lycée de Sagara, et brievement à la toute fin de la même saison.
Serait amoureux de Tokiwa.

P

Q

R

Richard Mardukas 
 Seiyu: Tomomichi Nishimura
Commandant en second des forces du De Dannan, le sous-marin de Mythrill.
Il reste presque tout le temps aux côtés du Capitaine Testarossa, afin de la remettre dans le droit chemin lorsqu'elle s'égare.

Ren Mikihara 
 (美樹原蓮 Mikihara Ren)
 Seiyu: Rie Tanaka

Elle assiste le président du conseil des élèves du lycée Jindai, envers qui elle nourrit un amour sincère. C'est un bonne amie de Chidori et des filles de 2nde 4 en général. Mais elle est aussi la fille du chef de la famille Mikihara, qui est une des bandes de Yakusa implantées dans la ville.

S

Sousuke Sagara ( Sousuke Isegar ) 
 (相良宗介 Sagara Sosuke)
 Seiyu: Tomokazu Seki

Personnage principal : il a vécu depuis le plus jeune age dans un monde de guerre et de batailles. Âgé de seulement 17 ans, il travaille pour Mithril sous le commandement du capitaine Testarossa et sera le premier à piloter l'Arbalest, un AS possédant la technologie du Lambda Drive. Il est chargé de la protection de Chidori et doit s'adapter à la vie civile... La dernière de ces missions lui sera très difficile à accomplir ! Il correspond au nom de code WRUZ 7 (ou URUZ 7 selon la traduction). Il a aussi pour nom Kashïm. Gaul et Zaiidou l'appelaient ainsi lorsqu'il était jeune. Il possède également de bonne connaissances en ingénierie robotique, il a conçu une petite armure mecha baptisé Fumoffu et spécialisé dans les interventions ou infiltration, bien que son design mignon de mascotte ait freiné ses ventes pendant un temps, son efficacité commence à être reconnu et plusieurs organismes d'intervention se montrent intéressés ou en ont déjà fait l’acquisition.

Shinji Kazama 
 (風間信二 Kazama Shinji)
 Seiyu: Mamiko Noto

Shinji Kazama est un camarade de classe de Sousuke et Chidori. C'est un très grand fan de AS et déteste son père car celui-ci ne peut en piloter. Mais au fil de l'anime, il se rendra compte des qualités incroyables de son père et se réconcilira avec ce dernier.

T

Teresa “Tessa” Testarossa 
 Seiyū: Yukana Nogami

Tessa est une jeune fille de l'âge de Sousuke née également le . Elle est une "Whisper" et a une place importante dans l'organisation Mithril. En effet, elle est capitaine d'un sous-marin très en avance technologiquement qu'elle considère comme sa maison, le Thuata de Dannan, et a à ses ordres un grand nombre d'hommes dont les personnages de la série.
Elle nourrit un amour secret pour Sousuke et cela rend sa vie encore plus problématique.
Très souvent maladroite et d'un naturel hésitant, elle sait prendre les décisions qui s'imposent quand il le faut.
Malgré son très jeune âge, c'est une personne énormément respectée, non seulement à bord du De Dannan, mais également au sein de l'organisation Mythrill.

Tokiwa Kyoko ( ou Kyouko selon la traduction ) 

La meilleure amie de Chidori, elle est un peu bizarre par sa manie de toujours photographier ce qu'elle trouve intéressante. Son rôle s'impose surtout à partir de la saison 3 (notamment lors de l'épisode avec le pervers au masque de cheval: "pony").

U

V

Venom 

Son véritable nom est Codarl.
C'est l'AS rouge piloté par Gaul (puis par Reiter).
Il est équipé du Lambda Drive et possède une puissance de frappe impressionnante.
Il en existe des versions moins performantes "de série", de couleur grise, qu'utilisent les sous-fifres de Reiter.

W

Wraith 

Il apparaît dans la  de FMP (TSR).
Observateur délégué par le Département des renseignements, il est chargé de la protection de Chidori Kaname, tout comme Sousuke.
Néanmoins, il préfère une approche beaucoup moins directe, restant constamment à distance sans se faire repérer.
Il méprise Sousuke, qu'il considère comme un insubordonné, un gamin guidé par ses sentiments plutôt que par le sens du devoir.

X

Y 
Yuilan et Yuifan

Ces deux jumelles sont des tueuses professionnelles, et elles apparaissent lors de la  de FMP (TSR).
Elles ont été recueillies puis élevées par Gaul, qui leur a appris à combattre et à tuer sans pitié leurs ennemis. Elles le considèrent comme leur maître et lui sont totalement dévouées. Bien que travaillant sous les ordres d'Amalgame, elles portent une haine profonde envers cette organisation car responsable de la guerre civile qui a ravagé leur pays natal. 
Chacune a son domaine de prédilection: Yuilan est experte dans le maniement des armes blanches, tandis que Yuifan est particulièrement habile aux commandes d'un Arm Slave (mecha).
Yuilan se fera tuer par l'un des AS personnels de Léonard Testarossa, tandis que sa sœur périra dans un affrontement d'AS contre le Venom Rouge de Reiter.

Z

Zaiidou 
Ancien compagnon d'armes de Sousuke, il l'a connu pendant la guerrilla helmaj sous le nom de Kashim.
Il a maintenant rejoint les forces de l'Amalgame et fait équipe avec Gaul.
C'est un fin tacticien, spécialiste, tout comme Sousuke et Gaul, du pilotage d'AS.
Son AS rouge est un dérivé du Savage (modèle soviétique) mais qui ne possède pas de Lambda Drive.

Il sera tué par Kashim (Sousuke) pendant l'affrontement des montagnes Helmaj.

Personnages
Fullmetal panic!
Fullmetal panic!